

Biografia 
Il padre, Armando Marchetti, era anche lui ex pugile. Inizia la sua carriera nel 2004 alla ASD New Body Evolution di Cisterna di Latina, allenato da Luigi Montesano.  

Nel 2005 vince i campionati italiani assoluti dilettantistici (categoria cadetti) (FPI), guadagnandosi un posto in squadra nella nazionale italiana e un posto nelle fiamme oro, riconfermandosi vincitore anche nell'anno successivo. Durante il periodo da dilettante, i suoi conoscenti gli affibbiano il soprannome di "Kraken", derivato dal mostro dei mari, per via del suo stile di combattimento, intelligente e aggressivo allo stesso tempo.  

Dal 2009 al 2011 partecipa ai campionati italiani assoluti dilettantistici(FPI) classificandosi nel 2009-2011 come terzo classificato, nel 2010 perde agli ottavi di finale ai punti contro Raffaele Munno, successivamente partecipa e vince tornei a livello regionale, ma non a livello internazionale.  

Con più di 79 match alle spalle (52W - 19L - 8D), passa al professionismo molto tardi, nel 2016, all'età di 28 anni, disputando diversi match da professionista, e solo il 3 novembre 2022, a Bari, disputa il suo primo match per la cintura intercontinentale UBO contro Francesco Lezzi sulle 10 riprese perdendo ai punti con voto unanime da parte dei giudici.

Campionati nazionali 
 campionati italiani assoluti dilettantistici (2005, 2006)
 campionati italiani assoluti dilettantistici (2009, 2011)

Record professionale

Note

Collegamenti esterni 



Pugilato
Pugili italiani
Nati nel 1988
Nati il 19 aprile
Nati a Velletri